Лесно́е — село в Хабаровском районе Хабаровского края. Входит в состав Дружбинского сельского поселения.

География 
Село Лесное стоит в долине реки Малая Сита (левый приток Ситы).

Село Лесное расположено на автодороге Дружба — Князе-Волконское, из окрестностей села идёт дорога на Калинку и Сергеевку, выезд на трассу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.

История 
В 1963 году Указом Президиума ВС РСФСР посёлок четвёртого отделения Некрасовского совхоза переименован в Лесной.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Хабаровского района